Talugan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Taloqan, provinshuvudstad, Takhar, 
 Takhar (provins), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar